Worcester-Klasse steht für:

 Worcester-Klasse (1769), Klasse von drei 64-Kanonen-Linienschiffen der britischen Marine
 Worcester-Klasse (1947), Klasse von zwei Leichten Kreuzern der amerikanischen Marine